Caduta libera
Caduta libera – singolo di Simone Tomassini
Caduta libera – romanzo di Nicolai Lilin
Caduta libera – quiz televisivo di Canale 5 condotto da Gerry Scotti